Шихаб ад-Дин Махмуд (; умер ) — четвёртый буридский правитель, атабек Дамаска с 1135 по 1139 год. Сын второго эмира Тадж аль-Мулюка Бури и Зумурруд Хатун.

Биография 
В феврале 1135 года мать атабека Махмуда узнала о том, что другой её сын, эмир Исмаил, хочет сдать Дамаск халебскому атабеку Занги и подослала к нему убийцу. После смерти Исмаила престол перешёл к Махмуду. По другой версии, Исмаил хотел убить своего советника, который к тому же являлся любовником её матери. Для того, чтобы спасти своего возлюбленного мать Исмаила Зумурруд Хатун убила своего сына.

В начале правления Шихаб ад-Дина Махмуда ему пришлось столкнуться с трудностью. Халебский эмир Занги осадил Дамаск и лишь вмешательство халифа аль-Мустаршид Биллаха заставляет Занги снять осаду. В июне 1137 года Занги захватил Хомс и вновь осадил Дамаск. Прибытие армии крестоносцев, не желавших объединения сирийских мусульман, заставило Занги снять осаду 11 июля 1137 года.

В ночь с 22 на 23 июня 1139 года Махмуд был убит во сне евнухом Юсуфом. Власть наследовал его брат Джамал ад-Дин Мухаммад, который до этого управлял Баальбеком.

Примечания

Литература